Hanhijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hanhijärvi (Hietaniemi socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (5,04 ha)
Hanhijärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (5,38 ha)
Hanhijärvi (Tärendö socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Hanhijärvi (Övertorneå socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun, 
Hanhijärvet (Karesuando socken, Lappland, 758021-179924), sjö i Kiruna kommun,  (7,84 ha)
Hanhijärvet (Karesuando socken, Lappland, 758051-179927), sjö i Kiruna kommun,  (5,16 ha)
Hanhijärvi (Gällivare socken, Lappland, 746191-169202), sjö i Gällivare kommun, 
Hanhijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748442-176210), sjö i Gällivare kommun,  (4,44 ha)
Hanhijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (6,18 ha)
Hanhijärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (6,11 ha)
Iso Hanhijärvi, sjö i Kiruna kommun,  (9,08 ha)
Pikku Hanhijärvi, sjö i Kiruna kommun,  (5,38 ha)

Finland
Hanhijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 69,17, long 27,15)
Hanhijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,73, long 26,02)
Hanhijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,60, long 28,37)
Hanhijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 67,82, long 25,42)
Hanhijärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten)
Hanhijärvi (sjö i Finland, Södra Savolax)
Hanhijärvi (sjö i Finland, lat 61,40, long 27,28)
Hanhijärvi (sjö i Finland, Birkaland)
Hanhijärvi (sjö i Finland, Södra Karelen)

Se även
Gåssjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn